У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні за вересень 2014 року.

Список загиблих 1 вересня — 30 вересня 2014 року

Невстановлена дата смерті 
 Пугачов Павло Анатолійович («Дудаєв»), 20.07.1992, Харків. Солдат, розвідник-санітар 3 відділення 3 взводу 3 роти БСП НГУ «Донбас». Єдиний син у матері, яка виростила його сама. Ще у школі почав працювати, щоб допомогти мамі. Працював плавильником у цеху. Входив до групи харківських ультрас. Учасник протистоянь між українськими активістами і проросійськими бойовиками під час проросійських виступів у Харкові — бій на Римарській (14—15 березня 2014). Спочатку був у «Правому секторі», потім пішов у батальйон «Донбас», на війні — з 29 травня 2014. Зник безвісти в ході боїв за Іловайськ та виходу українських підрозділів з оточення. Виходив з оточення з села Будівельників Старобешівського району у бік Маріуполя через Комсомольське. 01.09.2014 матері Павла дзвонила місцева дівчина, яка допомогла бійцю, він був поряд, збирався виходити з оточення. Є інформація, що потрапив у полон біля с. Новокатеринівка (Старобешівський район), був вивезений на територію РФ. Станом на вересень 2014 — зниклий безвісти, тіло не знайдене, збігів за ДНК немає. 14.03.2017 нагороджений недержавним орденом «За мужність і відвагу». 23.08.2018 указом Президента України № 239/2018 нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Примітки

Посилання 
 Книга пам'яті загиблих 
 At least 955 Ukrainian soldiers killed in Russia's war against Ukraine // «Kyiv Post», 25 september 2014  

2014 в Україні

2014-09